«A-Acayipsin» — другий студійний альбом турецького співака Таркана. Випущений 1994 року.

Список композицій

Посилання 

 Офіційний сайт співака 
 Інформація про альбом 

Альбоми Таркана